Джезуальдо Буфалино (; ,  — , ) — итальянский . Лауреат премии Кампьелло и  премии Стрега

Избранная библиография

Романы 

 Diceria dell'untore (1981) 
 Argo il cieco ovvero i sogni della memoria (1984) 
 Le Menzogne della notte
 Qui pro quo (1991)
 Tommaso e il fotografo cieco (1996)

Сборник рассказов 

 Il vecchio e l'albero (1984)
 La bellezza dell'universo (1986)
 L'uomo invaso e altre invenzioni (1986)
 Calende greche (1990)

Поэзия 

 L'amaro miele (1982)
 Museo d'ombre (1982)
 I languori e le furie (1995)

Разное 

 Cere perse (1985)
 La luce e il lutto (1988)
 Bluff di parole, Milano: Bompiani (1994)
 Verga e il cinema. Con una sceneggiatura verghiana inedita di Cavalleria rusticana,  1996

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Кампьелло
Выпускники Университета Палермо